Серия «Челленджер» по фигурному катанию (, буквально «Претендентская серия под эгидой ISU») — серия международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимая под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к Серии Гран-при по фигурному катанию.

Этапы 
Серия Челленджер проходит ежегодно с 5 сентября по 15 декабря. Каждый год ISU заново утверждает список соревнований, включенных в серию Челленджер. За исключением сезона 2018—2019 годов, когда он начался в начале августа. В сезоне 2019—2020 годов 5 этапов (Autumn Classic, Lombardia Trophy, Мемориал Ондрея Непелы, Minsk-Arena Ice Star, Asian Trophy) не включали в себя соревнования среди спортивных пар. В сезоне 2020—2021 серия была отменена из-за пандемии COVID-19.

Рейтинг
Участники соревнований серии Челленджер, занявшие 1-5 места, получают более высокие баллы в международном рейтинге фигуристов, чем участники обычных международных соревнований. Более высокие баллы имеют лишь участники мировых, континентальных чемпионатов и Гран-при.
 

Каждый фигурист (или пара) имеет право принять участие в трех соревнованиях серии Челленджер.  При составлении рейтинга участников серии в зачет идут два лучших результата, показанные фигуристами на этапах серии. По окончании серии Челленджер тройке лидеров в каждой дисциплине присуждаются денежные призы.

См. также 
 Гран-при по фигурному катанию
 Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Примечания

Ссылки 
 ISU Challenger Series на сайте Международного союза конькобежцев

Соревнования по фигурному катанию